Nasser o Naser puede estar referido a:

Personas 
 Abdullah bin Nasser bin Khalifa Al Thani (1959-), político, científico, abogado y policía catarí.
 Fredy Nasser (1956-), empresario hondureño de ascendencia palestina.
 Gamal Abdel Nasser (1918-1970), expresidente de Egipto.
 Hassan Nassar (1975-), periodista colombiano.
 Jorge Nasser (1956-), músico uruguayo, exlíder del grupo de rock Níquel.
 Maya Naser (1979-2012), periodista sirio que trabajó para Press TV.
 Mohammed Nasser (1984-), futbolista iraquí.
 Nasser Al-Attiyah (1970-), jeque catarí y deportista.
 Nasser Al-Khelaïfi (1973-), extenista proveniente de Catar.
 Nasser Al Malki (1983-), piloto catarí de motociclismo.
 Nasser Saleh (1992-), actor español de origen marroquí.
 Nassir Abdulaziz Al-Nasser (1952-), diplomático de Catar y representante permanente de Catar ante las Naciones Unidas.

Geografía, lugares 
 Lago Nasser,  lago artificial creado en la cuenca media del río Nilo, así llamado en honor al presidente Gamal Abdel Nasser.

Buques 
 Gamal Abdel Nasser (L1010), buque de asalto anfibio de la clase Mistral asignado en 2016.